Hillcrest High School est le nom de plusieurs lycées et établissements scolaires à travers le monde :
En Nouvelle-Zélande :
 Hillcrest High School (Nouvelle-Zélande)

Au Zimbabwe :
 Hillcrest High School (Zimbabwe)

En Afrique du Sud
 Hillcrest High School (Afrique du Sud)

Au Canada
 Hillcrest High School (Ottawa), à Ottawa en Ontario

Aux États-Unis :
 Hillcrest High School (Evergreen, Alabama), à Evergreen, Alabama
 Hillcrest High School (Tuscaloosa, Alabama), à Tuscaloosa, Alabama
 Hillcrest High School (California), à Inglewood, Californie
 Hillcrest High School (Idaho), à Ammon, Idaho
 Hillcrest High School (Illinois), à Country Club Hills, Illinois
 Hillcrest High School (Kansas), à Cuba, Kansas
 Hillcrest High School (Springfield, Missouri), à Springfield, Missouri
 Hillcrest High School (New York), à New York City, New York
 Hillcrest High School (Dalzell, Caroline du Sud), à Dalzell, Caroline du Sud
 Hillcrest High School (Simpsonville, Caroline du Sud), à Simpsonville, Caroline du Sud
 Hillcrest High School (Tennessee), à Memphis, Tennessee
 Hillcrest High School (Dallas, Texas), à Dallas, Texas
 Hillcrest High School (Midvale), à Midvale, Utah